Автоматическое написание музыки — методика использования алгоритмов для создания музыкальных произведений.

Алгоритмы (или, по крайней мере, формальные наборы правил) издавна использовались при сочинении музыки. Например, построение голосоведения в контрапункте часто может быть задано алгоритмом. Тем не менее термин «автоматическое написание музыки» обычно используется для процедур написания музыки без человеческого вмешательства: путём введения случайности и использования компьютеров. За основу часто берутся клеточные автоматы, цепи Маркова, фракталы, а также базы данных. 

Любое построение мелодий является объектом изучения гармонии, предмета на 1—2 курсах высших музыкальных учреждений, что может быть также использовано для основы автоматизации. Учитывая то, что великие музыканты и преподаватели использовали интервалы и законы гармонии для многочасовой импровизации, современное искусство возможно перейдет на следующую ступень и заменит компьютерным вычислением интервалов всю умственную и ручную работу. 

В современной музыке существуют музыкальные редакторы для быстрой и удобной работы с написанием музыки: Guitar PRO, MuseScore, Finale и другие, которые помогают автоматизировать процесс написания. Например, транспонировать произведение с одной тональности в другую, построить аккорд имея главную ступень или заданную тональность, достаточно качественно передать звучание пьесы на каждом из музыкальных инструментов.

Иногда автоматически написанная музыка служит как творческое вдохновение.

Ссылки

Литература 
 Стивен Вольфрам. Музыка, Mathematica и вычислительная вселенная: автоматическое создание музыки на основе клеточных автоматов.
 Липов А. Н. Из истории алгоритмической музыки. К музыкальным технологиям будущего. Ч. 1 // Полигнозис, 2014. № 1-2 .С. 141-150.
 Липов А. Н. Из истории алгоритмической музыки. К музыкальным технологиям будущего. Ч. 2. // Полигнозис, 2014. № 3. 112-122.
О. Л. Скребкова, С. С. Скребков (1978). Хрестоматия по гармоническому анализу (Русский). Москва, Неглинная, 14: Издательство "Музыка". с. 227.

Марковские модели
Теория музыки
Процедурная генерация